Гецкин — фамилия. Известные носители:

 Гецкин, Арон Соломонович (1917—1994) — советский ленинградский архитектор.
 Гецкин, Лев Соломонович (1911—1992) — советский учёный-металлург, доктор технических наук, профессор.